Langweil ist

der Familienname folgender Personen:
 Anton Langweil (1791–1837), böhmischer Lithograf, Bibliothekar, Maler und Modellbauer
 Florine Langweil (1861–1958), französische Kunsthändlerin

ein Ortsname:
 Langweil (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern